Chatwood est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Stuart Chatwood (1969-), musicien canadien ;
 Tyler Chatwood (1989-), joueur américain de baseball.

Toponyme 

 Australie
 Chatswood, banlieue de Sydney

 Nouvelle-Zélande
 Chatswood, banlieue d'Auckland

Patronyme anglais